Wichpurg ist der Name folgender Personen:

 Wichburg (Lurngau) (auch: Wichpurg, Wigburg, Wichpurch; * um 960, † um 1030), Tochter des Pfalzgrafen Hartwig I. von Bayern und der Wichburg von Bayern
 Wichburg von Sonnenburg (auch: Wichpurg), Tochter des Grafen Ottwin von Sonnenburg, Graf im Pustertal und Lurngau (Oberkärnten), und dessen Frau Wichburg

Siehe auch:
 Wichburg